Новосілківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі.

Новосілківська сільська рада — , Кобринський район
 Новосілківська сільська рада — , Ляховицький район
 Новосілківська сільська рада — , Поставський район
 Новосілківська сільська рада — , Петриковський район
 Новосілківська сільська рада — , Ошмянський район
 Новосілківська сільська рада — , Несвізький район
 Новосілківська сільська рада — , Пуховицький район

Ліквідовані адміністративно-територіальні одиниці Білорусі:
 Новосілківська сільська рада — Вілейська область, Годутишський район
 Новосілківська сільська рада — , Вітебський район
 Новосілківська сільська рада — , Бєлиницький район
 Новосілківська сільська рада — , Борисовський район
 Новосілківська сільська рада — , Кайдановський район

Новосілківська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Новосілківська сільська рада — Волинська область, Турійський район
 Новосілківська сільська рада — Житомирська область, Потіївський район
 Новосілківська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Новосілківська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Новосілківська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Новосілківська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Новосілківська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Новосілківська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новосілківська сільська рада — Рівненська область, Здолбунівський район
 Новосілківська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Новосілківська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Новосілківська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Новосілківська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район